Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu 2013 – cykl zawodów żużlowych, mających wyłonić medalistów indywidualnych mistrzostw Europy w sezonie 2013. Rozegrano turnieje eliminacyjne (trzy półfinały i turniej Challenge) oraz 4 turnieje finałowe (Gdańsk, Togliatti, Goričan i Rzeszów), w których wystąpiło 9 najlepszych zawodników turnieju Challenge, broniący tytułu mistrza Europy Aleš Dryml, imiennie zaproszeni czołowi żużlowcy świata oraz każdorazowo zawodnik z "dziką kartą". Złoty medal zdobył Słowak Martin Vaculík.

Wyniki

Finał eliminacji (Challenge) 
 Žarnovica, 6 lipca 2013

Pierwszy finał – Gdańsk 
 Gdańsk, 27 lipca 2013

Drugi finał – Togliatti 
 Togliatti, 10 sierpnia 2013

Trzeci finał – Goričan 
 Goričan, 14 września 2013

Czwarty finał – Rzeszów 
 Rzeszów, 29 września 2013

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 Areny Indywidualnych Mistrzostw Europy 2013
 IME: Pavlic najlepszy w Żarnowicy, awans Janowskiego i Ułamka
 Sajfutdinow zgarnął pełną pulę - relacja z 1. Finału SEC w Gdańsku
 Emil Sajfutdinow wygrał w Togliatti
 Polski wieczór w Gorican! Krzysztof Kasprzak triumfuje! Sebastian Ułamek drugi!
 Martin Vaculik Indywidualnym Mistrzem Europy

2013
2013 w sporcie żużlowym